Bieg na 400 m przez płotki kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Estadi Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.

W konkurencji wystąpiła jedna polska płotkarka: Marzena Kościelniak.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, Europy oraz czempionatu Starego Kontynentu, a także najlepsze rezultaty w Europy i na świecie w sezonie 2010 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Kwalifikacje 
Do zawodów przystąpiły 32 zawodniczki z 22 krajów. Płotkarki zostały podzielone na cztery grupy eliminacyjne, a prawo startu w półfinale miały zawodniczki zajmujące pierwsze cztery miejsca w grupie.

Półfinały 
Rozegrano dwa biegi półfinałowe – awans do finału dawało zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych biegach (Q). Skład finału uzupełniły dwie zawodniczki z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bieg na 400 m przez płotki kobiet